

События 

 Союз короля Шотландии Вильгельма I Льва и короля Франции Людовика VII Молодого против Англии.
 Ирландский король Коннахта Руайдри Уа Конхобайр изгоняет из Ленстера короля Ленстера Диармайта Мак Мурхады. Мак Мурхада бежит в Англию и просит помощи у Ричарда де Клера, 2-го графа Пемброка, правнука Ричарда Фитц-Гилберта, 1-го графа Клэра.
 1168—1169 — Захват датчанами под командованием Абсалона Арконы — религиозного центра бога славян Святовита на острове Рюген. Присоединение княжества Руяна.
 15 июня — Объединённые силы крестоносцев под командованием датского короля Вальдемара I захватили Аркону.
 Победа герцога Баварии и Саксонии Генриха Льва над своими врагами среди феодалов. Второй брак Генриха с Матильдой, дочерью Генриха II Английского.
 На княжеский престол Киева восходит Мстислав Изяславич Владимиро-Волынский, сын Изяслава Мстиславича.
 Полки Киевской Руси во главе с великим князем киевским Мстиставом Изяславичем совершили успешный поход против половцев и разбили их в битве у Чёрного леса.
 Мануил Комнин в союзе с королём Амори I Иерусалимским начал войну против Египта. Неудачная осада Дамиетты. Ромеи отступили, бросив все осадные машины.
 Около 1168 — Андроник I Комнин приехал в Антиохию, где у него начался роман с Филиппой, сестрой императрицы Марии.
 В 1168 году арабы сожгли Каир по приказу фатимидского визиря Шавара во избежание захвата христианскими армиями Амори І Иерусалимского.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1168 году
 Фридрих V — герцог Швабский, сын Фридриха I Барбаросса.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1168 году
 Роберт де Бомон — англонормандский аристократ из рода де Бомон, 2-й граф Лестер.
 Гильом IV — старший сын Гильома III, представитель Неверского дома.
 Пасхалий III — антипапа в период понтификата папы Александра III.
 Ярополк Изяславич — князь шумский и бужский, сын Изяслава Мстиславича.
 Эрве I — виконт Леона, первый достоврено известный представитель дома де Леон.

См. также